Армстронг (округ, Пенсільванія) 
Армстронг (округ, Техас)